Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Nuggets de Denver, au fil des saisons.

L'équipe est actuellement entraînée par Michael Malone.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Nuggets de Denver